Il singolare del torneo di tennis Oberstaufen Cup 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Bohdan Ulihrach che ha battuto in finale Hicham Arazi 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Fernon Wibier (secondo turno)
 Daniele Musa (semifinali)
 József Krocskó (primo turno)
 Hicham Arazi (finale)

 Jérôme Golmard (primo turno)
 Bohdan Ulihrach (Campione)
 Jaroslav Bulant (primo turno)
 Jiří Novák (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 1994